Федотов, Павел:
 Федотов, Павел Андреевич (1815—1852) — русский художник.
 Федотов, Павел Кириллович (1940—2015) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации.